Хиперион може да се отнася до:

 Хиперион — Титан от древногръцката митология
 Хиперион — спътник на Сатурн
 „Хиперион или отшелникът от Гърция“ – роман от Фридрих Хьолдерлин
 "Хиперион" – българско списание
 Хиперион — поема от Джон Кийтс
 Хиперион — роман от Дан Симънс